Лысовская — название нескольких населённых пунктов:

Россия 
 Лысовская — деревня в Харовском районе Вологодской области.
 Лысовская — деревня в Мышкинском районе Ярославской области.